Кочани — топоним:
 в Болгарии:
 Кочани — село в Смолянской области (община Неделино);
 в Северной Македонии:
 Кочани — город;
 Кочани — община.